Лучина може бити:

 Лучина, насељено мјесто у општини Ћићевац, Расински округ, Република Србија
 Лучина (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Лучина (Сливно), насељено мјесто у општини Сливно, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Лучина (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Лучина (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ